Heltai Péter (1962–) Prima Primissima díjas újságíró, szociológus, producer, egyetemi tanár
 Heltai Péter (1991–) újságíró, diplomata, 2017–2018-ban a Hungary Helps Program utazó nagykövete